Дивізіон 2: 1959 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1959 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби Ландскруна БоІС, ІФК Лулео, «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) та Дегерфорс ІФ. 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) та Дегерфорс ІФ.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style=text-align:left|ІФК Лулео|| 18 || 12 || 3 || 3 || 47 || 38 || 9 || 27
|-
| 2 ||style=text-align:left|ІФК Гольмсунд|| 18 || 11 || 4 || 3 || 50 || 14 || 36 || 26
|-
| 3 ||style=text-align:left|ІФК Естерсунд|| 18 || 10 || 4 || 4 || 42 || 25 || 17 || 24
|-
| 4 ||style=text-align:left|Шеллефтео АІК|| 18 || 9 || 5 || 4 || 47 || 29 || 18 || 23
|-
| 5 ||style=text-align:left| ІФ «Ельгарна» (Гернесанд)|| 18 || 8 || 3 || 7 || 34 || 33 || 1 || 19
|-
| 6 ||style=text-align:left|Ликселе ІФ|| 18 || 6 || 4 || 8 || 32 || 46 || -14 || 16
|-
| 7 ||style=text-align:left| «Марма» ІФ (Мармаверкен)|| 18 || 5 || 4 || 9 || 28 || 34 || -6 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 8 ||style=text-align:left| «Фагервікс» ГФ (Тімро)|| 18 || 2 || 7 || 9 || 19 || 34 || -15 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style=text-align:left|ГІФ Сундсвалль|| 18 || 3 || 4 || 11 || 26 || 46 || -20 || 10
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style=text-align:left|Лулео СК|| 18 || 2 || 6 || 10 || 28 || 54 || -26 || 10
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style=text-align:left|Дегерфорс ІФ|| 22 || 16 || 2 || 4 || 68 || 25 || 43 || 34
|-
| 2 ||style=text-align:left|Еребру СК|| 22 || 16 || 1 || 5 || 64 || 20 || 44 || 33
|-
| 3 ||style=text-align:left|ІФК Ескільстуна|| 22 || 13 || 4 || 5 || 58 || 33 || 25 || 30
|-
| 4 ||style=text-align:left|ІК «Сіті» (Ескільстуна)|| 22 || 12 || 3 || 7 || 48 || 41 || 7 || 27
|-
| 5 ||style=text-align:left|ІФК Стокгольм|| 22 || 10 || 6 || 6 || 36 || 30 || 6 || 26
|-
| 6 ||style=text-align:left|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 9 || 4 || 9 || 42 || 45 || -3 || 22
|-
| 7 ||style=text-align:left|Карлстадс БІК|| 22 || 9 || 3 || 10 || 46 || 46 || 0 || 21
|-
| 8 ||style=text-align:left|Чепінг ІС|| 22 || 9 || 1 || 12 || 51 || 58 || -7 || 19
|-
| 9 ||style=text-align:left|Авеста АІК|| 22 || 6 || 7 || 9 || 34 || 43 || -9 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style=text-align:left|Галльстагаммарс СК|| 22 || 6 || 7 || 9 || 32 || 48 || -16 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style=text-align:left|Катрінегольмс СК|| 22 || 4 || 3 || 15 || 33 || 65 || -32 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style=text-align:left|Вестерос СК|| 22 || 0 || 3 || 19 || 17 || 75 || -58 || 3
|}

Західний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style=text-align:left|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 16 || 4 || 2 || 49 || 19 || 30 || 36
|-
| 2 ||style=text-align:left|ІФ «Ельфсборг» (Бурос)|| 22 || 16 || 1 || 5 || 57 || 26 || 31 || 33
|-
| 3 ||style=text-align:left|Гускварна ІФ|| 22 || 12 || 4 || 6 || 41 || 27 || 14 || 28
|-
| 4 ||style=text-align:left|ІК «Оддевольд» (Уддевалла)|| 22 || 7 || 7 || 8 || 33 || 31 || 2 || 21
|-
| 5 ||style=text-align:left|СК «Сіфгелла» (Сефле)|| 22 || 8 || 5 || 9 || 23 || 32 || -9 || 21
|-
| 6 ||style=text-align:left|Ваггеридс ІК|| 22 || 7 || 6 || 9 || 42 || 40 || 2 || 20
|-
| 7 ||style=text-align:left|ФК Тролльгеттан|| 22 || 8 || 4 || 10 || 25 || 44 || -19 || 20
|-
| 8 ||style=text-align:left|«Фессберг» ІФ (Мельндаль)|| 22 || 8 || 3 || 11 || 35 || 47 || -12 || 19
|-
| 9 ||style=text-align:left|«Норрбю» ІФ (Бурос)|| 22 || 7 || 4 || 11 || 36 || 42 || -6 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style=text-align:left|Варбергс БоІС|| 22 || 5 || 8 || 9 || 29 || 35 || -6 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style=text-align:left|Чінна ІФ|| 22 || 5 || 6 || 11 || 23 || 34 || -11 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style=text-align:left|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 22 || 6 || 2 || 14 || 27 || 43 || -16 || 14
|}

Східний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style=text-align:left|Ландскруна БоІС|| 22 || 13 || 8 || 1 || 51 || 19 || 32 || 34
|-
| 2 ||style=text-align:left|ІФК Крістіанстад|| 22 || 13 || 4 || 5 || 60 || 30 || 30 || 30
|-
| 3 ||style=text-align:left| «Гегадальс» ІС (Карлсгамн)|| 22 || 12 || 4 || 6 || 47 || 33 || 14 || 28
|-
| 4 ||style=text-align:left|БК «Дербі» (Лінчепінг)|| 22 || 9 || 7 || 6 || 39 || 29 || 10 || 25
|-
| 5 ||style=text-align:left|Мутала АІФ|| 22 || 9 || 6 || 7 || 48 || 39 || 9 || 24
|-
| 6 ||style=text-align:left|ІК «Слейпнер» (Норрчепінг)|| 22 || 7 || 7 || 8 || 45 || 45 || 0 || 21
|-
| 7 ||style=text-align:left|Геганес БК|| 22 || 9 || 2 || 11 || 35 || 51 || -16 || 20
|-
| 8 ||style=text-align:left|Роо ІФ|| 22 || 6 || 7 || 9 || 26 || 38 || -12 || 19
|-
| 9 ||style=text-align:left|Кальмар ФФ|| 22 || 5 || 7 || 10 || 38 || 47 || -9 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style=text-align:left|Біллесгольмс ГІФ|| 22 || 7 || 3 || 12 || 33 || 57 || -24 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style=text-align:left|Фінспонгс АІК|| 22 || 5 || 5 || 12 || 30 || 39 || -9 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style=text-align:left|Отвідабергс ФФ|| 22 || 5 || 4 || 13 || 30 || 55 || -25 || 14
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 
 ІФК Лулео - «Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) 1-2, 0-7
 Дегерфорс ІФ - Ландскруна БоІС 2-3, 3-2, 2-1

«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг) та Дегерфорс ІФ підвищилися в Аллсвенскан.

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1959 у Швеції